Сезон 2002/2003 стал для «Ромы» 70-м в Чемпионате Италии. Третий сезон под руководством Фабио Капелло стал самым неудачным. Состав остался почти тот же, что и в прошлом сезоне, однако в игре произошел спад. Итог — 8-е место в чемпионате и проигрыш в финале кубка Италии «Милану».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

9.810.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

7.000.000

Зима 

1.450.000

Общие убытки:9.810.000

Общая прибыль:8.450.000

Разница:1.360.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2002/2003
Рома